Inverness puede referirse a los siguientes lugares:

Reino Unido
 Inverness, capital y única ciudad del consejo unitario de Highland en Escocia, Reino Unido.
 Inverness Caledonian Thistle Football Club, club de fútbol escocés de la ciudad de Inverness.
 Estación de Inverness, estación de ferrocarril ubicada en la ciudad de Inverness en Escocia.
 Aeropuerto de Inverness, aeropuerto internacional situado en Dalcross, al noreste de la ciudad de Inverness en Highland, Escocia.

Estados Unidos
 Inverness (California), lugar designado por el censo en el condado de Marin, California.
 Inverness (Colorado), lugar designado por el censo en el condado de Arapahoe, Colorado.
 Inverness (Florida), ciudad en el condado de Citrus, Florida.
 Inverness Highlands North, lugar designado por el censo en el condado de Citrus, Florida. 
 Inverness Highlands South, lugar designado por el censo en el condado de Citrus, Florida.
 Inverness (Illinois), villa en el condado de Cook, Illinois.
 Municipio de Inverness (condado de Cheboygan, Míchigan).
 Inverness (Misisipi), pueblo del condado de Sunflower, Misisipi.
 Inverness (Montana), lugar designado por el censo en el condado de Hill, Montana.